Lohoff steht für:

 Lohoff (Haan), ein Ortsteil der Stadt Haan im Stadtteil Gruiten

Lohoff ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Lohoff (* 1960), deutscher Publizist, siehe Krisis (Zeitschrift)
 Florian Lohoff (* 1988), deutscher Musiker
 Julia Lohoff (* 1994), deutsche Tennisspielerin